Boukombé is een van de negen regio's gelegen in het departement Atacora, in het noordwesten van Benin.

Deze regio is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht en de gemeente is onderverdeeld in zeven arrondissementen (Boukombé Centre, Natta, Manta, Korontière, Dipoli, Tabota en Koussoucoingou ook wel kortweg Koussou genoemd). De regio Boukombé is onderdeel van de sanitaire zone Natitingou Natitingou, Boukombé, Toucountouna, wordt grotendeels omsloten door het Atacoragebergte en bevat 71 dorpen waarvan enkele, vooral gedurende de regenperiode, moeilijk bereikbaar zijn.

Inwoners
De inwoners zijn voornamelijk Bêtammaribè, ook wel Batammariba geheten. Een enkele persoon heet Otammari en de taal wordt Ditammari genoemd. In 2002 werd het inwonersaantal officieel vastgesteld op 60 568 door de telling ten behoeve van de “Recensement Général de la Population (RGPH n°3)”. De volgende RGPH staat gepland voor 2012.

Externe links
 Boukoumbé, Benin
 Association "Les Amis de Boukombé".

Geografie van Benin